Корк може да се отнася за:
 Корк, материал, добиван от корковия дъб
 Корк, град в Ирландия
 Корк, графство в Ирландия с център град Корк